Аполлон — один із олімпійських богів в античній міфології.
 Аполлон Бельведерський — давньогрецька статуя бога Аполлона, зберігається у Ватиканському музеї.
 Аполлон — космічна програма пілотованих польотів NASA, ухвалена 1961 року з метою висадки на Місяць.
 Аполлон — серія американських 3-місних космічних кораблів, яка використовувалася в програмі «Аполлон».
 Аполлон — астероїд, орбіта якого перетинає орбіту Землі.
 Аполлон (Parnassius apollo) — великий денний метелик з родини Косатцевих (Papilionidae).
 Аполлон — театр у місті Патри, Греція.
 Аполлон — журнал, що виходив у Російській імперії з 1909 по 1917 рік.

Спорт 
 Аполлон (баскетбольний клуб)
 Аполлон (Афіни)
 Аполлон (Каламарія)
 Аполлон (Лариса)
 Аполлон (Лімасол)

Див. також 
 Аполлоній — чоловіче ім'я
 Пояс Аполлона — неофійійна назва клубово-гребінної борозни